Wolodymyr Tkatschenko ist der Name folgender Personen:

* Wolodymyr Tkatschenko (* 1957), sowjetischer Basketballspieler, siehe Wladimir Petrowitsch Tkatschenko
 Wolodymyr Tkatschenko (Schwimmer) (* 1965), sowjetischer, später ukrainischer Schwimmer 
 Wolodymyr Tkatschenko (Fußballspieler) (* 1991), ukrainischer Fußballspieler